Zoller steht für:
 Zoller (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Zoller (Adelsgeschlecht, 1674), Adelsgeschlecht aus dem Elsass
 Zoller (Adelsgeschlecht, 1722), Adelsgeschlecht aus Vorarlberg
 Zoller, frühere Bezeichnung für einen Wegsteuereintreiber, siehe Zöllner (Beruf)

Zoller ist der Name folgender 

Orte:
 Zoller (Gemeinde Patsch), Gemeindeteil von Patsch (Tirol)

geografischer Objekte:
 Zoller, Berg bei Hechingen in Baden-Württemberg, siehe Hohenzollern (Berg)
 Zoller-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Zöller
 Zollern